Balinka ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Balinka (Fejér) (Balingen), Gemeinde im Komitat Fejér, Ungarn
 Balinka (Sztabin), Ortsteil von Sztabin, Powiat Augustowski, Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Balinka (Oslava) (Balliner Bach), Nebenfluss der Oslava, Tschechien